EBB steht als Abkürzung für:

 Eccentric Bottom Bracket, englisch für „exzentrisches Innenlager“ beim Fahrrad
 Eigenbestandsbesamer nach deutschem Tierzuchtgesetz
 Einrichtungen der Beruflichen Bildung, gedruckter Vorläufer der Weiterbildungsdatenbank KURS
 Eisbären Berlin, Berliner Eishockeyclub
 Electric Banana Band, schwedische Band für Kindermusik
 Elektronische Bildbearbeitung
 Essener Bürger Bündnis, eine Wählergruppe aus Essen
 Europäische Bewegung Brandenburg
 Euzkadi Buru Batzar, baskische Partei
 Flughafen Entebbe in Uganda (IATA-Code)

ebB steht als Abkürzung für:
 „etwas bezahlt Brief“, Kurszusatz zum Börsenkurs

Ebb steht für:
 Ebb (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 die Zwillingssonde Grail A des Gravity Recovery and Interior Laboratory

Ebb ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Ebb (1928–2004), amerikanischer Songschreiber
 Karl Ebb (1896–1988), finnischer Unternehmer und Sportler

Abkürzung